Паланский язык — язык алюторцев, относящийся к чукотско-камчатской семье палеоазиатских языков.

Распространение 

Паланский язык распространён в Тигильском районе Корякского округа Камчатского края.

Особенности 

Принадлежит к t-диалектам, определяется как диалект алюторского или как самостоятельный язык. В отличие от алюторского, характеризуется гласными о и е, участвующими в сингармонизме.

Литература 

 О. А. Мудрак. Этимологический словарь чукотско-камчатских языков. 
 И. А. Муравьёва. Алюторский язык как представитель чукотско-камчатской семьи языков.

Чукотско-камчатские языки